Вицлебен ():

Персоналии 
 Вицлебен, Эрвин фон (1881—1944) — немецкий военачальник (с 1940 — фельдмаршал). Видный деятель антинацистской оппозиции, участник заговора 20 июля.
 Вицлебен, Иоб фон (1783—1837) — военный министр Пруссии.

География 
 Вицлебен — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.

Другое 
 Витцлебены